Laucha (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Laucha an der Unstrut, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Louchov (Duits: Laucha), een plaats in Tsjechië